Old Fields Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Old Fields Township (Ashe County, North Carolina)
 Old Fields Township (Wilson County, North Carolina)